Su o SU puede referirse a:
 Su, determinante posesivo;
 Su, un comando Sistema Unix;
 SU, siglas de Sistema de unidades;
 SU, abreviatura de Sindicato Unitario;
 Su, romanización del hiragana す;
 Su, película turca de 1981;
 Su (Riner), localidad de la provincia de Lérida (España);
 SU, siglas de la serie Steven Universe.